Cloverland puede hacer referencia a lo siguiente:

 Cloverland (condado de Douglas, Wisconsin).
 Cloverland (condado de Vilas, Wisconsin).